Philip Klass ist der Name folgender Personen:

* Philip Klass (1920–2010), US-amerikanischer SF-Autor und Literaturwissenschaftler, siehe William Tenn
 Philip J. Klass (1919–2005), US-amerikanischer Journalist und UFO-Skeptiker